Jan Baas (VVD), Eerste Kamerlid in de jaren 60
 Jan Baas (PvdA), burgemeester van Wieringen en Enkhuizen
 Jan Baas (honkballer), honkbalinternational
 Jan Baas (dammer), dammer, viervoudig NK deelnemer